Baiyun Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baiyun (sockenhuvudort), Fujian, 
 Baiyun (socken i Kina, Guangxi, lat 25,53, long 109,27), 
 Baiyun (socken i Kina, Chongqing), 
 Baiyun (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar